

Persone

Scholtz
 Alina Scholtz – architetta polacca
 Bruce Scholtz – ex giocatore di football americano statunitense 
 Christiaan Scholtz – ex rugbista a 15 sudafricano
 Hendro Scholtz – ex rugbista a 15 sudafricano

Cognome composto
 Gertrud Scholtz-Klink, nata Treusch e in seguito conosciuta come Maria Stuckebrock – politica tedesca